Уи́льям Макке́й (; 24 августа 1906 — июнь 1977), более известный как Билл Маккей () — шотландский футболист. Наиболее известен по выступлениям за английские клубы «Болтон Уондерерс» и «Манчестер Юнайтед».

Футбольная карьера 
Маккей начал карьеру в любительской команде «Шоттс Бэттлфилд». Затем играл за клубы Футбольной лиги Шотландии «Ист Стерлингшир» и «Гамильтон Академикал». В декабре 1929 года перешёл в клуб Футбольной лиги Англии «Болтон Уондерерс». «Болтон» выступал в Первом дивизионе, заняв 15-е место в сезоне 1929/30, 14-е место в сезоне 1930/31 и 17-е место в сезоне 1931/32. В сезоне 1932/33 «Болтон» финишировал на 21-м месте и выбыл во Второй дивизион. Маккей провёл на «Бернден Парк» 5 сезонов, забив 17 мячей в 109 матчах за «Уондерерс».

В марте 1934 года Маккейн перешёл в «Манчестер Юнайтед», выступавший на тот момент во Втором дивизионе. В сезоне 1935/36 он помог «Юнайтед» выиграть Второй дивизион и вернуться в Первый дивизион. В следующем сезоне «Юнайтед» вновь выбыл во Второй дивизион, а сезон спустя снова вернулся в Первый дивизион. Сезон 1938/39 «Манчестер Юнайтед» завершил на 14-м месте в Первом дивизионе.

Дальнейшая карьера Маккея была прервана из-за начала Второй мировой войны. Официальные турниры Футбольной лиги были приостановлены, хотя Маккей выступал за «Юнайтед» в военных кубках. Также в военный период он выступал в качестве приглашённого игрока за «Стокпорт Каунти» и «Порт Вейл».

В 1946 году перешёл в клуб «Стейлибридж Селтик».

Был женат. У него был сын, Энди.

Умер Билл Маккей в июне 1977 года.

Статистика выступлений

Достижения 
  Манчестер Юнайтед
 Победитель Второго дивизиона: 1935/36

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Ист Стерлингшир»
Игроки ФК «Гамильтон Академикал»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Стейлибридж Селтик»
Гостевые игроки военного времени ФК «Стокпорт Каунти»